La Liga de balonmano de Francia 2010/11, tuvo el mismo sistema de competición de las últimas temporadas.

Equipos

Clasificación

Campeonatos de balonmano entre clubes de Francia
Balonmano en 2011
Deporte en Francia en 2011